Hartland si può riferire a:

Canada
Hartland – città del Nuovo Brunswick

Regno Unito
Hartland – paese del Devon

Stati Uniti
 Hartland – CDP della Contea di Tulare, California
 Hartland – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Hartland – città della Contea di Somerset, Maine
 Hartland – township della Contea di Livingston, Michigan
 Hartland – città della Contea di Freeborn, Minnesota
 Hartland – città della Contea di Niagara, New York
 Hartland – città della Contea di Windsor, Vermont
 Hartland – città della Contea di Pierce, Wisconsin
 Hartland – città della Contea di Shawano, Wisconsin
 Hartland – villaggio della Contea di Waukesha, Wisconsin